Апартаменты Анны Австрийской () — обустроенные в середине XVII века в Лувре апартаменты для королевы Анны Австрийской, матери Людовика XIV.

История 
На нулевом этаже построенной при Генрихе IV Малой галереи Лувра архитектор Луи Лево обустраивает анфиладой шесть комнат, предназначенных для личных апартаментов матери правящего Людовика XIV, Анны Австрийской. С севера на юг последовательно расположены:
 Большой салон ()
 Зал времён года ()
 Салон мира ()
 Большой кабинет ()
 Парадная комната ()
 Малый кабинет ()

К комплексу зачастую причисляют также Ротонду Марса (), расположенную непосредственно перед Большим салоном.

Оформление последних пяти комнат задумано и выполнено художником Джованни Франческо Романелли. Лепнину по эскизам Романелли выполнил Мишель Ангье. Оформлением Ротонды Марса и Большого салона занимался Шарль Эррар, при помощи братьев Марси и Тибо Пуассана ().

В XVIII веке, после переезда короля в Версаль, апартаменты Анны Австрийской были единственными открытыми для посещения помещениями Лувра. В 1798—1800 годах архитектор Жан-Арно Реймон обустраивает апартаменты для того, чтобы выставить в них итальянские античные скульптуры. В это же время Парадная комната и Малый кабинет объединяют в одно помещение.

Коллекция картин и скульптур была дополнена в 1801, затем в 1828 и 1866 годах.

Комнаты

Ротонда Марса 
В настоящее время — зал 408 Лувра.

Ротонда не используется в качестве зала для экспозиции коллекции Лувра, если не считать оформление самого зала — мраморная мозаика на полу, барельефы с позолотой и картины на потолке.

Большой салон 
Потолок Большого салона не был завершён при Лево, его дополняют сначала в 1801—1803 годах, а затем в 1866 году.

В 1654 году братья Марси выполняют стукко по рисункам Шарля Эррара: шесть женских фигур и шесть аллегорий. В 1801 году к ним добавлены 4 медальона с реками:
 Нил 
 Тибр 
 Эридан (ассоциировался с рекой По) 
 Рейн 

Центральная часть потолка завершена лишь в 1803 году, когда Шарль Мейнье помещает там свою картину «Земля получает из рук императоров Адриана и Юстиниана свод римских законов».

В 1866 году Лефюэль перестраивает периметр зала, заменяя две композиции Мейнье и один рельеф Роллана пятью картинами (имитации техники камеи) с аллегориями :
 Римская скульптура
 Греческая скульптура
 Французская скульптура
 Учение
 Наука

В настоящее время в Большом салоне апартаментов Анны Австрийской (зал 409) выставлена коллекция Лувра, соответствующая эпохе Республики: II и I века до нашей эры.

Зал времён года 
Потолок этого зала, бывшей прихожей () апартаментов Анны Австрийской, был обустроен в 1655—1658 годах Луи Лево на тему течения времени и времён года. Картины выполнены Джованни Франческо Романелли, лепнину — Мишель Ангье. В центре потолка — изображение бога Аполлона (символ Солнца) и богини Дианы (символ Луны). Они восседают на троне посреди облаков. По четырём стенам свода спускаются четыре картины с эпизодами из жизни богов. Расположенные в пазухах сводов аллегории времён года дополняют эти картины. Поддерживающие потолок атланты также соответствуют изображённым рядом временам года: атлант весны увит плющом, голова атланта зимы покрыта головным убором и т. д.

Четыре медальона изображают богов четырёх стихий: Вулкан (огонь), Нептун (вода), Кибела (земля) и Юнона (воздух). На своде барельефы изображают аллегории времени (циферблат, песочные часы) и года (знаки зодиака). Эта тема — по которой и назван зал — через несколько лет будет развита Шарлем Лебреном при оформлении Галереи Аполлона.

В настоящее время в Зале времён года апартаментов Анны Австрийской (зал 410) выставлена коллекция Лувра, соответствующая началу правления династии Юлиев-Клавдиев: 27 год до нашей эры — 14 год нашей эры.

Салон мира 
Потолок этого зала, бывшего вестибюля апартаментов Анны Австрийской, был обустроен в 1655—1658 годах Луи Лево. Фрески Джованни Франческо Романелли иллюстрируют тему мира. На своде потолка расположена «Аллегория Пиренейского мира», прославляющая мирный договор Франции с Испанией 1659 года. На южном люнете находится «Аллегория мира поджигает кипу оружия», на северном люнете — «Богиня сельского хозяйства подбадривает сельскохозяйственные работы». Скульптурные аллегории четырёх больших рек Франции, женские фигуры и трофеи выполнены Мишелем Ангье.

Во время трансформации апартаментов королевы в галерею музея (1799) стены, отделяющие салон мира от смежных помещений, было заменены на группы колонн, привезённых из Ахена.

В настоящее время в Салоне мира апартаментов Анны Австрийской (зал 411) выставлена коллекция Лувра, соответствующая концу правления династии Юлиев-Клавдиев: 14-68 годы нашей эры.

Большой кабинет 
На потолке Большого кабинета апартаментов Анны Австрийской Джованни Франческо Романелли изобразил воинские победы Древнего Рима. Картины на сводах иллюстрируют историю Рима («Похищение сабинянок») и историю его героев (Муция Сцеволы, Сципиона и Цинцинната). На потолке — аллегории Поэзии и Истории прославляют воинские победы.

Медальоны Мишеля Ангье также иллюстрируют историю Рима: «Жертвенная смерть Марка Курция», «Весталка Тукция», «Жертвоприношение» и «Ромул и Рем, вскармливаемые волчицей».

В настоящее время в Большом кабинете апартаментов Анны Австрийской (зал 412) выставлена коллекция Лувра, соответствующая периоду от правления династии Флавиев (69-96 годы нашей эры) до середины II века нашей эры.

Парадная комната и Малый кабинет 
Первоначально Парадная комната была обустроена в 1658 году художником Джованни Франческо Романелли и скульптором Мишелем Ангье. Темой, выбранной для оформления комнаты, стали добродетели королевы, иллюстрированные примерами из Библии («Юдифь и Олоферн», «Есфирь и Ахашверош»), аллегорическими картинами (люнеты и медальоны), а также скульптурами (большие женские скульптуры по углам комнаты). В центре потолка расположена картина Романелли «Аллегория Религии и Христианские добродетели» — ключевой элемент оформления Парадной комнаты королевы.

В 1800 году архитектор Жан-Арно Реймон объединил Парадную комнату и Малый кабинет апартаментов Анны австрийской в одно помещение, предназначенное для музея античностей. В ходе перестройки он перенёс декор южной стены Парадной комнаты на южную стену нового помещения, дополнив образовавшееся пространство в соответствии с оригинальным стилем. Тогда же художник Пьер Пейрон оформляет люнеты и медальоны картинами: «Аллегории искусств» и «Образование просвещает и обучает последователей». В то же время Филипп Огюст Эннекен рисует на своде нового зала «Французского Геракла», а  дополняет оформление новыми стукко.

В настоящее время в Парадной комнате апартаментов Анны Австрийской (зал 413) выставлена коллекция Лувра, соответствующая второй половине правления династии Антонинов: 132—193 годы нашей эры.

Залы Луврского музея
Интерьеры Луи Лево